World Funeral е осми студиен албум на блек метъл групата Marduk. Подредбата на песните е с цел да се създаде динамична промяна от една на друга песен, както и атмосфера. Песните се редуват на бърза, бавна, бърза.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали, китарни сола
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Емил Драгутинович – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2003 година